Las Elecciones parlamentarias de Grecia de 2015 pueden hacer referencia a:
Las Elecciones parlamentarias de Grecia de enero de 2015
Las Elecciones parlamentarias de Grecia de septiembre de 2015